Brutalism – album in studio degli Idles del 2017
 Brutalism – album in studio dei Drums del 2019
 Brutalism – singolo di Jean-Michel Jarre del 2022